Prinsessan Alexia av Grekland och Danmark, född 10 juli 1965, är äldsta dotter till f.d. kung Konstantin II av Grekland och hans hustru, den danskfödda Anne-Marie av Danmark. 

Den 9 juli 1999 gifte sig prinsessan med arkitekten Carlos Morales Quintana och har med honom fyra barn:
Arrietta Morales (född 2002), Ana María Morales (född 2003),
Carlos Morales (född 2005), och Amelia Morales (född 2007).
Hon är även gudmor till brorsdottern prinsessan Maria-Olympia av Grekland, kusinbarnet prinsessan Isabella av Danmark samt prinsessan Märtha Louises yngsta dotter Emma Tallulah Behn.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Grekiska prinsessor
Huset Glücksburg
Födda 1965
Levande personer
Kvinnor